Blackfish Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blackfish Lake (Denali Borough, Alaska)
 Blackfish Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Blackfish Lake (Arkansas)
 Blackfish Lake (Holmes County, Florida)
 Blackfish Lake (Santa Rosa County, Florida)
 Blackfish Lake (Louisiana)